

Roman 

 La Prisonnière,  d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, paru en 1923.

Bande dessinée 

 La Prisonnière,  des aventures de Michel Vaillant, paru en 1997.

Cinéma 

 La Prisonnière, film d'Henri-Georges Clouzot sorti en 1968 ;
 La Prisonnière, court métrage d'animation fantastique français de René Laloux et Philippe Caza en 1985 ;
 La Prisonnière, film de Franz Bardiaux en 1999.

Sculpture 

 La Prisonnière, sculpture de Ossip Zadkine.

Théâtre 
  (1926), mélodrame en trois actes d'Édouard Bourdet